Wallis puede hacer referencia a:

Personajes:
 John Wallis: Matemático inglés (1616-1703).
 Gustavo Wallis Legórburu: arquitecto venezolano.
 Gustav Wallis: herborizador alemán. utiliza la abreviatura botánica Wallis.

Localidades:
 Isla Wallis de Wallis y Futuna: Colectividad francesa de ultramar. 
 Wallis, localidad del Condado de Austin (Texas), en Estados Unidos.
 Wallis, localidad del municipio de Mérida, en Yucatán, México.